La magistratura di Sant'Antonio è una squadra della nobile Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 

 Magistrato: Domenico G.
 Capitano: 
 Insegna: Il cinghiale
 Colori: Arancione
 Motto: Pisa a pugnar invitta, a vincer nata
 Cotte: Arancioni
 Confini della magistratura: Il quartiere di Sant'Antonio

I numeri della Magistratura dal 1982 
 Vittorie: 16
 Sconfitte: 15
 Squadra più affrontata: San Francesco - (11)
 Squadra meno affrontata: Santa Maria - (1)
 Scontro più veloce: Sant'Antonio - Calci 0'13" edizione 1998
 Scontro più lungo: Sant'Antonio - San Francesco 22'33" edizione 2014

Albo d'oro Magistratura Sant'Antonio

Note

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte